Eulendorf ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Eulendorf (Gransdorf), ein Weiler der Gemeinde Gransdorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Eulendorf (Hainichen), ein Ortsteil der Stadt Hainichen im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
in Polen
 Gostkowice  (ehemals Eulendorf im Landkreis Ohlau, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Domaniów
 Sowina Błotna (ehemals Eulendorf im Landkreis Pleschen, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Pleszew